Quirino puede referirse a:
 Quirino, una deidad de la mitología romana.
 San Quirino de Roma, santo y mártir.
 San Quirino, santo cristiano compañero de San Donato.

 Filipinas:
 Provincia de Quirino. 
 Quirino de Isabela, municipio de la provincia de Isabela.
 Elpidio Quirino, VI Presidente.
 Quirino Paulino Castillo, empresario dominicano, acusado de narcotráfico y extraditado a Estados Unidos.

También puede referirse, por proximidad fonética, a:

 Publio Sulpicio Quirinio, senador y cónsul romano.